Гинтс Фре́йманис (; 9 мая 1985, Салдус) — латвийский футболист, полузащитник клуба «Спартак» (Юрмала) и сборной Латвии.

Карьера 
Воспитанник елгавского футбола, свою футбольную карьеру Гинтс Фрейманис начинал в «Виоле» (впоследствии, объединившись с РАФом, образовала клуб «Елгава»). В начале 2005 года Гинтс Фрейманис перешёл в «Вентспилс», но, проведя весь сезон в дубле, он так и не смог сыграть в Высшей лиге Латвии.

В начале 2006 года Гинтс Фрейманис присоединился к «Дижванагам», команде-дебютантке Высшей лиги, и в её составе сам дебютировал в ней. Правда по итогам сезона «Дижванаги» заняли последнее, восьмое, место в турнирной таблице и вылетели в Первую лигу. После Гинтс Фрейманис вернулся в родной ему клуб «Елгава», в составе которого отыграл до лета 2007 года, пока его не пригласил к себе клуб «Юрмала».

Перед сезоном 2008 года Гинтс Фрейманис побывал на просмотре в рижском клубе «Сконто», но закрепиться в нём не сумел. А вот в клубе «Рига» он смог проявить себя, и в конечном итоге пополнил его ряды. Но и в составе «Риги» Гинтс Фрейманис выступал лишь до лета, а из-за финансовых проблем, которые тогда начались в клубе, он постарался попытать счастье за границей.

Летом 2008 года Гинтс Фрейманис отправился на просмотр в ирландский клуб «Корк Сити», который впоследствии даже согласился подписать с ним контракт, но, из-за проволочек с трансфером, клуб в скором времени передумал. Чуть позже, 3 сентября, Гинтс Фрейманис присоединился к другому ирландскому клубу — «Лонгфорд Таун», но официально перейти в него он тоже не сумел, так как трансфер не был оформлен в срок.

В конце концов Гинтс Фрейманис вернулся на родину и доиграл сезон 2008 года в рядах «Елгавы». В январе 2009 года он отправился на просмотр в испанский клуб «Реал Бетис», где провёл полторы недели, но контракт так и не подписал.

Достижения 
 Обладатель Кубка Латвии: 2014
 Серебряный призёр Первой лиги Латвии: 2005.

Примечания 

Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки ФК «Елгава»
Игроки ФК «Вентспилс-2»
Игроки ФК «Дижванаги»
Игроки ФК «Даугава» Рига (2003)
Игроки ФК «Рига» (1999)
Игроки ФК «Сент-Патрикс Атлетик»
Игроки ФК «Спартак» Юрмала